Медиа-лаборатория МТИ () — лаборатория антидисциплинарных исследований Массачусетского технологического института, которая выросла из Группы архитектурных машин Школы архитектуры MIT. Сфера интересов лаборатории охватывает технологии, медицину, науку, искусство и дизайн. В 2014 году исследовательские группы включали нейробиологию, , социальную робототехнику, , бионику и гиперинструменты. Бюджет на конец 2016 года составлял $65 млн. 

Медиа-лаборатория была основана в 1985 году Николасом Негропонте и экс-президентом Массачусетского технологического института  в здании «Wiesner Building» (проект — Юй Мин Пэй), также известном как «Building E15». В 2009 году лаборатория расширилась, заняв второе здание.

В популярной прессе о лаборатории пишут с 1988 года, когда  опубликовал «The Media Lab: Inventing the Future at M.I.T.», с тех пор сообщения о работе Медиа-лаборатории были регулярной особенностью технологических журналов в 1990-х годах.

Администрация 
Основоположником лаборатории был американский учёный-информатик Николас Негропонте, который руководил ею до 2000 года. Позднее руководителями были  (2000—2006),  (2006—2011) и Дзёити Ито (с 2011 года по настоящее время).

По состоянию на конец 2016 год в Media Lab было около 150 научных сотрудников, в том числе, более 30 преподавателей и старших исследователей, и около 100 административных и вспомогательных сотрудников. Ассоциированными директорами Лаборатории были  и . Со-руководителями программы в области медиа-искусств и наук являются  и , главный специалист по знаниям — Генри Хольцман.

У Медиа-лаборатории существуют филиалы в других частях мира, такие как Media Lab Europe и Media Lab Asia, каждый из которых имеет свой собственный персонал и руководящие органы.

Модель финансирования 
Основное финансирование лаборатории идёт за счёт корпоративного спонсорства. Вместо того, чтобы принимать финансирование для каждого конкретного проекта или группы, лаборатория просит спонсоров финансировать общие темы; затем спонсоры могут подключиться к исследованиям Media Lab. Конкретные проекты и исследователи также финансируются и традиционным путём через правительственные учреждения, включая NIH, NSF и DARPA. Кроме того, совместные проекты с другими школами или другими отделами Массачусетского технологического института часто могут иметь деньги, которые не входят в общий пул.

Интеллектуальная собственность 
Компании, спонсирующие лабораторию, могут участвовать в интеллектуальной собственности лаборатории, не платя лицензионных платежей или гонораров. Не спонсоры не могут использовать разработки Media Lab в течение двух лет после того, как техническая информация будет предоставлена спонсорам MIT и Media Lab. Медиа-лаборатория ежегодно генерирует около 20 новых патентов.

Исследования в лаборатории 
Некоторые повторяющиеся темы работы в Media Lab включают адаптацию человека, взаимодействие человека с компьютером, образование и общение, художественное творчество и визуализация, а также разработка технологий для развивающегося мира. Другие исследовательские фокусы включают машины со здравым смыслом, общительных роботов, протезы, сенсорные сети, музыкальные устройства, городской дизайн и общественное здравоохранение. Все исследовательские программы включают итеративную разработку прототипов, которые тестируются и отображаются для посетителей.

Каждая из этих областей исследований может включать в себя другие. Исследования в области взаимодействия включают проектирование интеллектуальных объектов и сред. Образовательные исследования также включали интеграцию большего количества вычислений в учебные мероприятия — в том числе программное обеспечение для обучения, программируемые игрушки, художественные или музыкальные инструменты. Среди примеров можно назвать Lego Mindstorms,  и One Laptop Per Child.

Исследовательские группы 
По состоянию на 2017 год в MIT Media Lab есть следующие исследовательские группы:
 Аффективные вычисления — «помогать людям лучше общаться, понимать и реагировать на аффективную информацию».
 Биомехатроника — «повышение физической работоспособности человека»
 Культура камеры — «захват и обмен визуальной информацией».
 Городская наука — «проектирование динамичной городской среды».
 Гражданские СМИ — «содействие гражданскому участию и информационному потоку»
 Конформные декодеры
 Дизайн будущего — «обсуждение последствий новых технологий посредством дизайна и повествования».
 Fluid Interfaces — «интеграция информации и услуг в нашу повседневную физическую жизнь».
 Человеческая динамика — «как социальные сети влияют на нашу жизнь»
 Детский сад на протяжении всей жизни — «творческий опыт обучения».
 Коллективное обучение — «преобразование данных в знания».
 Опосредованная материя — «преобразование дизайна и построения объектов и систем».
 Молекулярные машины — «техника в рамках сложности с молекулярно-масштабными частями».
 Объектно-ориентированные медиа — «новые технологии восприятия и интерфейса».
 Опера будущего — «музыкальная композиция, исполнение и инструменты».
 Персональные роботы — «социально привлекательные роботы».
 Игривые системы — «сенсорные сети, дополняющие человеческий опыт».
 Реагирующие среды — «проектирование крупномасштабных социальных систем».
 Масштабируемое сотрудничество — «переосмысление того, как общество организует, сотрудничает и управляет».
 Кинетика сигналов — «расширить возможности человека и компьютера через сигналы и сети».
 «Социальные машины» — «строительные машины, которые учатся использовать язык по-человечески, моделируя детей и взрослых».
 Социальные вычисления — «помощь пользователям путем изучения взаимодействия и прогнозирования потребностей».
 Speech + Mobility — «инженерные интеллектуальные нейротехнологии».
 Синтетическая нейробиология — «взаимодействие между людьми, информацией и окружающей средой».
 Материальные СМИ
 Viral Spaces — «масштабируемые системы, которые улучшают то, как мы учимся и испытываем реальные пространства».

Академическая программа 
Программа Media Arts and Sciences входит в Школу архитектуры и планирования МТИ и включает в себя три уровня обучения: докторскую программу, магистерскую программу по науке и программе, предлагающую альтернативу стандарту первокурсника MIT, а также набор студенческих предметов. Все аспиранты полностью поддерживаются (обучение плюс стипендия) с самого начала, обычно получая должности помощников научных работников в Медиа-лаборатории, где они работают над исследовательскими программами и проектами факультетов, в том числе с помощью курсов. Эти исследовательские мероприятия обычно занимают примерно половину времени студента в программе обучения.

Академическая программа Media Arts and Sciences тесно связана с Media Lab. Большинство факультетов и кафедр медиа-лаборатории возглавляются профессорами медиа-искусств и наук. Студенты, получившие диплом в области медиа-искусств и наук, преимущественно работают в Медиа-лаборатории, занимались занятиями и проводили исследования. Некоторые студенты из других программ Массачусетского технологического института, такие как машиностроение, электротехника и информатика, проводят свои исследования в Media Lab, работая с консультантом факультета медиа-лаб / медиа-искусств и наук, но получают свои степени (например,  или магистр в ) в других отделах.

Здания 
Помимо Media Lab, в Wiesner building  (E15) и новом здании (E14) также располагаются , Программа в области искусства, культуры и технологий Школы архитектуры и планирования МТИ и Программа МТИ в области сравнительные исследований медиа.

В 2009 году Media Lab расширилась, заняв новое здание, спроектированное японским архитектором Фумихико Маки, лауреатом Притцкеровской премии и Leers Weinzapfel Associates из Бостона. Новое здание имеет преимущественно стеклянные стены с длинными линиями зрения через здание, что делает текущие исследования видимыми и поощряет связи и сотрудничество.

Сотрудники факультета и научных исследований 
Профессорско-преподавательский состав и научный персонал в сфере медиа-искусств и наук являются главными исследователями / руководителями различных исследовательских групп Media Lab. Они также консультируют выпускников, а также наставников МИТ. «Большинство отделений принимают студентов-градиентов на основе их перспектив академического успеха, Media Lab пытается выбрать те, которые лучше всего смогут помочь с некоторыми из текущих проектов».

По состоянию на 2014 год насчитывается более 25 преподавателей и академических научных сотрудников, в том числе десяток названных профессоров. Полный список преподавателей и академических научных сотрудников Media Lab с биографией и другой информацией доступен на веб-сайте Media Lab.

Отдельные публикации 
 Книги
 : Why Information Grows (Basic Books, 2015)
 : Designing Sociable Robots, Biologically Inspired Intelligent Robots (совместно с )
 Dan Ariely: Predictably Irrational (HarperCollins 2008)
 Frank Moss: The Sorcerers and Their Apprentices: How the Digital Magicians of the MIT Media Lab Are Creating the Innovative Technologies That Will Transform Our Lives
 Idit Harel Caperton: Children Designers
 John Maeda: The Laws of Simplicity, Design by Numbers
 Joichi Ito, Jeffrey Howe: Whiplash: How to Survive Our Faster Future (Hachette, 2016)
 Marvin Minsky, Seymour Papert: Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry
 Marvin Minsky: The Emotion Machine: Commonsense Thinking, Artificial Intelligence, and the Future of the Human Mind, Society of Mind
 Seymour Papert: The Children's Machine: Rethinking School in the Age of the Computer, Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas
 : Turtles, Termites, and Traffic Jams: Explorations in Massively Parallel Microworlds
 : When Things Start to Think
 Nicholas Negroponte: Being Digital
 : Affective Computing
 , V. Michael Bove, Jr.: Holographic Imaging (Wiley 2008)
 Vanessa Stevens Colella, , Mitchel Resnick: Adventures in Modeling: Exploring Complex, Dynamic Systems with StarLogo
 : Imagining MIT: Designing a Campus for the Twenty-First Century, Me++: The Cyborg Self and the Networked City

Выводы и побочные результаты 
Некоторые технологии, разработанные в Media Lab, превратились в продукты или публичные пакеты программного обеспечения, такие как Lego Mindstorms, LEGO WeDo, тензометрический джойстик на клавиатурах ноутбуков IBM, , используемые в большинстве кредитных карт, Fisher-Price's Symphony Painter, Nortel Wireless Mesh Network, NTT Comware Sensetable, машина «караоке по требованию» Taito. Устройство 1994 года под названием «Сенсорное кресло», используемое для управления музыкальным оркестром, было адаптировано несколькими автопроизводителями к ёмкостным датчикам для предотвращения опасного развёртывания подушек безопасности.

Проект , разработанный в Media Lab, сделал структурированный звук практической реальностью, а Aspen Movie Map была предшественником Google Street View.

В 2001 году были выделены два исследовательских центра, являющихся филиалами MIT Media Lab: Media Lab Asia и Media Lab Europe. Media Lab Asia, базирующаяся в Индии, стала результатом сотрудничества с правительством Индии, но была закрыта в 2003 году после разногласий. Media Lab Europe, основанная в Дублине (Ирландия), была основана с аналогичной концепцией в сотрудничестве с ирландскими университетами и правительством и закрыта в январе 2005 года.

Computer Clubhouse, всемирная сеть центров послеуниверситетского обучения, созданная в 1993 году совместно бостонским  и Медиа-лабораторией, фокусируется на молодёжи из малообеспеченных сообществ, которая иначе не имела бы доступа к технологическим инструментам и мероприятиям.

В январе 2005 года глава лаборатории Николас Негропонте объявил на Всемирном экономическом форуме о разработке ноутбука XO-1 стоимостью 100 долларов, который предполагалось распространять среди детей развивающихся стран для того, чтобы предоставить им доступ к современным научным и практическим знаниям и возможностям самостоятельного развития в соответствии с разработанной Сеймуром Папертом . Для реализации проекта была создана некоммерческой организацией «One Laptop Per Child», сама лаборатория не производила и не распространяла устройство.

Созданный в 2006 году Scratch является визуальной событийно-ориентированная средой программирования для обучения школьников младших и средних классов, используемая людьми всех возрастов для изучения программирования.

Группа синтетической нейробиологии создала реагенты и устройства для анализа схем мозга, которые используются сотнями биологических лабораторий по всему миру.

В 2011 году группа  опубликовала свою технику , которая способна отображать движение отдельных световых импульсов.

Побочные эффекты 
Выпускники, научные сотрудники и преподаватели Media Lab создали более 150 компаний. Ниже перечислены некоторые из них:

 Advanced Diamond Solutions Inc.
 
 
 
 Amino Labs
  (куплена Oracle)
 Ashametrics
 Atelion Health
 Bluefin Labs (куплена Twitter)
 Bridge International Academies
 BuzzFeed
 Clubhouse Network
 
 Design that Matters
 Dimagi, Inc.

 DiVA
 dMetrics
  (куплена Spotify)
 E Ink Corporation
 
 
 Endor
 EyeNetra
 First Mile Solutions
 
 
 
 Graviky Labs
 
 HAMAMA

 Harmonix Music Systems
 
 
  (куплена Nielsen)
 International Fashion Machines
 
 
 
 
 
 
 
 Matter.io (куплена Junction)
 Oblong Industries

 Otherlab
 
 RadioSherpa (куплена TuneIn)
 
 Salient Stills (куплена DAC)
 
  (куплена )
 Sold (куплена Dropbox)
 
 
 Supermechanical

См. также

Примечания

Ссылки 
 

Категория М
Появились в 1985 году в США